Ахаик (Achaicus) е име на:

 Ахаик (апостол от 70 г.), Светия от Седемдесетте апостоли, носи послания-съобщения на Апостол Павел от църковната община в Коринт (1 Кор 16,17)
 Име на род Мумии за победи над Ахая
 Луций Мумий Ахаик, консул 146 пр.н.е.
 Мумия Ахаика (+ 3 пр.н.е.), майка на римския император Галба